USS Ranger je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Ranger (1777) 
 USS Ranger (1814-1) 
 USS Ranger (1814-2)
 USS Ranger (1876) 
 USS Ranger (1917) 
 USS Ranger (1918) 
 USS Ranger (CC-4) 
 USS Ranger (CV-4) 
 USS Ranger (CVA-61)

Ranger